Па́вел Миро́нов:
 Миронов, Павел Андреевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Миронов, Павел Васильевич (1900—1969) — Герой Советского Союза.
 Миронов, Павел Миронович (1861—1921) — русский математик, методист.